10/6 kan syfta på:

 10 juni
 6 oktober (amerikanskt datumformat)